Turniej curlingu na Zimowej Uniwersjadzie 2011 odbył się w dniach 27 lutego – 6 marca 2011 w Ginásio Yenişehir.

W rywalizacji brało udział po 10 kobiecych i męskich reprezentacji, w tym gospodarze. Pozostałe drużyny wyłoniono na podstawie wyników ubiegłej uniwersjady oraz mistrzostw świata juniorów, kobiet i mężczyzn z lat 2008 i 2009.

Tytuł mistrzowski w rywalizacji kobiet wywalczyły Brytyjki (Anna Sloan), które pokonały w finale 7:6 Rosjanki (Anna Sidorowa). Brąz przypadł Koreankom (Kim Ji-sun).

W konkurencji mężczyzn najlepsi okazali się Koreańczycy (Kim Chang-min) w finale pokonując Szwajcarię (Pascal Hess) 10:6. Brąz wywalczyli Czesi (Lukas Klima).



Medale

Terminarz

Kwalifikacje

Kobiety 

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie wystartuje w zawodach, w tym samym czasie odbywają się krajowe mistrzostwa juniorów, dodatkowo było mało chętnych w rywalizacji o wyjazd do Erzurum. W wyniku zaistniałej sytuacji miejsce Amerykanek zajęła Polska, która była drużyną rezerwową.

Mężczyźni

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
5 lutego 2011; 9:00

Mały finał 
4 lutego 2011; 19:00

Półfinały 
4 lutego 2011; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
28 stycznia 2011, 9:00

Sesja 2. 
28 stycznia 2011, 19:00

Sesja 3. 
29 stycznia 2011, 14:00

Sesja 4. 
30 stycznia 2011, 9:00

Sesja 5. 
30 stycznia 2011, 19:00

Sesja 6. 
31 stycznia 2011, 14:00

Sesja 7. 
1 lutego 2011, 9:00

Sesja 8. 
1 lutego 2011, 19:00

Sesja 9. 
2 lutego 2011, 14:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
5 lutego 2011; 14:00

Mały finał 
4 lutego 2011; 19:00

Półfinały 
4 lutego 2011; 13:00

Tie-breaker 
3 lutego 2011; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
28 stycznia 2011, 14:00

Sesja 2. 
29 stycznia 2011, 9:00

Sesja 3. 
29 stycznia 2011, 19:00

Sesja 4. 
30 stycznia 2011, 14:00

Sesja 5. 
31 stycznia 2011, 9:00

Sesja 6. 
31 stycznia 2011, 19:00

Sesja 7. 
1 lutego 2011, 14:00

Sesja 8. 
2 lutego 2011, 9:00

Sesja 9. 
2 lutego 2011, 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Erzurum 2011 Oficjalna strona internetowa Zimowej Uniwersjady 2011
 
 
 

Zimowa Uniwersjada 2011
2011 w curlingu
2011
Curling w Turcji